Nationale Luchtvaartschool, opgericht in 1927, sinds 2002 bekend als CAE Oxford Aviation Academy Amsterdam
 Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij, opgericht 1880, in 1887 hernoemd tot Koninglijke Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij (KNLS)
 oN-Line System, een systeem voor de uitwisseling van informatie tussen computers voorgesteld door Douglas Engelbart in 1962
 Nucleair lokalisatiesignaal, een reeks van aminozuren in een eiwit in een biologische cel
 Noxious Liquid Substances, schadelijke vloeistoffen, een term gebruikt in de IBC-code voor de scheepsbouw
 National League System, een competitiesysteem van de Engelse nationale voetbalbond
 NMBS-code van Station Lobbes in België
 National Rail-code van Station Nailsea and Backwell in Backwell in Engeland
 NLS (voetbalclub) (Na Lering Sterker), een voormalige Haagse voetbalvereniging actief tussen 1930 en 1983